Brodki peut désigner :

Patronymie
en Pologne
 Brodki, un village dans la voïvodie de Mazovie
en 
 Brodki, un village dans l'oblast de Lviv

Voir aussi